Пра-макро-же — гипотетический восстанавливаемый язык-предок языковой семьи макро-же.

Фонология 
Фонология:

Согласные 
инициали: */p, pr, m, mr, w, t, n, r, c, ñ, j, k, kr, kʲ, ŋ, ŋr, ∅/
финали: */p, m, t, n, c, ñ, k, ŋ, ∅/
финали (*-Cᵊ): */pᵊ, mᵊ, tᵊ, nᵊ, cᵊ, ñᵊ, kᵊ, ŋᵊ, rᵊ/

Гласные 
медиали: */a, ə, ə̂, y, e, ê, i, o, ô, u, ə̃, ỹ, ẽ, ĩ, õ, ũ/

Структура корня 
Структура корня: *C(r)V(C) + возможна префиксальная деривация

Личная парадигма 
Класс I:

Класс II:

Лексика 
Лексика:

Примечания 

Языки макро-же
Праязыки